Причерноморская ассоциация национальных информационных агентств — ПАНИА — международная организация, объединяющей усилия национальных информационных агентств стран Причерноморья для эффективного использования их информационных ресурсов.

Созданна в столице Украины городе Киеве 29 — 31 мая 2006 года, во время учредительной конференции.
 
В состав ассоциации входят национальные информационные агентства: Азертадж (Азербайджан), ANA (Греция), Anadolu Ajansi (Турция), ATA (Албания), Арменпресс (Армения), БТА (Болгария), ИТАР-ТАСС (Россия), Кавказ-Пресс (Грузия), МолдПрес (Молдавия), РомПрес (Румыния), ТАНЮГ (Сербия) и Укринформ (Украина).

Документы, регламентирующие деятельность ПАНИА:
Распоряжение Кабинета Министров Украины об учредительной конференции Ассоциации национальных информационных агентств стран Причерноморья
Декларация о создании Ассоциации национальных информационных агентств стран Причерноморья (ПАНИА)
Устав Ассоциации национальных информационных агентств стран Причерноморья

Согласно уставу, целями ПАНИА являются содействие реализации принципов дружбы и добрососедства, укрепление взаимоуважения и доверия между агентствами, свободный и равноправный обмен информацией и её распространение на территориях стран, которые представляют агентства — участники ассоциации, объективное освещение всех сфер их жизни.

Члены ПАНИА стремятся содействовать реализации общих интересов во всех областях, важных для их работы и деятельности, включая информационное и техническое сотрудничество, обмен опытом и технологиями. Ассоциация открыта для сотрудничества с Организацией Черноморского Экономического Сотрудничества (ОЧЭС), другими международными организациями.

Документами ПАНИА предусмотрено проведение конференций, выставок, конкурсов, других мероприятий для ознакомления её участников с состоянием дел в области международного информационного обмена, информационных и телекоммуникационных технологий, обсуждения актуальных проблем и тенденций, характерных для информационного рынка и мира в целом. Они могут также вести совместную редакционную, издательскую, рекламную и другую деятельность.

Агентства — члены ПАНИА осуществляют обмен текстовыми, фотографическими и другими информационными материалами на согласованных технических и других условиях, поддерживают и развивают совместный веб-ресурс ассоциации.

Высшим органом ПАНИА является Конференция. Возглавляет ассоциацию — Председатель (ныне — генеральный директор Укринформа  Виктор Чамара), который имеет заместителя (ныне — генеральный директор БТА Максим Минчев).

Ссылки 
 ПАНИА

Международные ассоциации
Европейские международные организации
Чёрное море